McLeod River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 McLeod River, Alberta, 
 McLeod River, British Columbia,